

Patronyme 
 Auguste Vimar (1851-1916), peintre, sculpteur, dessinateur et illustrateur français
 Nicolas Vimar (1744-1829), pair de France

Divers 
 , entreprise italienne produisant de l'appareillage électrique

Homonymie de patronyme